Gourari ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gourari (* 1972), russische Konzertpianistin
 Mokrane Gourari (* 1982), algerischer Fußballschiedsrichter
 Simon Gourari (* 1946), deutsch-russischer Schriftsteller, Pianist und Pädagoge